Edvard Rodhe kan syfta på en av dessa två svenska biskopar, far och son:

Edvard Herman Rodhe (1845–1932), biskop i Göteborgs stift 1888–1929
Edvard Magnus Rodhe (1878–1954), biskop i Lunds stift 1925–1948